Таври́ческий — название населённых пунктов в России:

 Таврический — посёлок в Суетском районе Алтайского края, упразднён в 1994 году.
 Таврический — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Таврический № 20 — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Таврический — посёлок в Туркменском районе Ставропольского края.

См. также 

 Таврическое (значения)
 Таврийское (значения)
 Тавричанка (значения)
 Таврийск — город в Херсонской области Украины.
 Таврический район — административный район на юге Омской области России.
 Таврическая губерния Российской империи.
 Потёмкин-Таврический, Григорий Александрович — русский государственный деятель.
 Таврический университет — первый вуз Крыма.
 Таврическое художественное училище — ныне Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха.
 Херсонес Таврический — древнегреческая колония на южном берегу Крыма.
 Таврический дворец — петербургская резиденция князя Григория Потёмкина-Таврического.
 Таврический сад — парк в Санкт-Петербурге.
 Таврическая улица — улица в Санкт-Петербурге.